Гнилу́ши — бывшая деревня, существовавшая до середины XX века. С 1963 года в составе города Долгопрудный Московской области. Ныне о её существовании напоминает лишь одноимённая остановка общественного транспорта на Лихачёвском шоссе.

Появилась в XVIII веке, при отделении 28 дворов от села Старбеево. Получила своё название от речки, некогда протекавшей рядом с деревней.

Деревня Гнилуши располагалась южнее села Лихачёво и приписывалась к приходу Лихачёвского Храма Георгия Победоносца.
 
В 1852 году владельцем села Старбеева и деревни Гнилуши значился князь Александр Дмитриевич Львов, статский советник, потомок Рюриковичей в 30 колене, первым организовавший в России пожарную охрану.

Именно при нем проходила в этой местности крестьянская реформа 1861 года, тогда в Гнилушах числилось 24 крестьянских двора и 85 ревизских душ.

После крестьянской реформы в Гнилушах быстро шло дробление семей разделами. В 1882 году здесь уже числилось 37 домохозяев. Наряду с этим, налог был так велик, а доход от земледелия так низок, что все доходы крестьян уходили на покрытие налогов. Кормиться приходилось за счет промыслов.

С приходом Советской власти разросшееся к тому времени село Старбеево и деревня Гнилуши были объединены в село Старбеево-Гнилуши.

В 1930 году сорок три из шестидесяти двух дворов села объединились в колхоз, который немного позднее, слился с соседними колхозами, образуя одно большое хозяйственное объединение. Население потянулось к знаниям, была открыта школа.

Построенный к 1934 году участок «Глубокая выемка» канала имени Москвы, вновь разделил село. Старбеево и Гнилуши оказались по разные берега канала.

К 1950 годам деревня Гнилуши окончательно пришла в упадок. Оставшиеся дома деревни были отписаны к селу Лихачёво.

В 1963 году территория Гнилуш вошла в состав города Долгопрудного.

В 2010 году вся историческая территория бывшей деревни была застроена таунхаусами.

Ссылки 
 О Лихачёво и Гнилушах в энциклопедии Долгопрудного

Населённые пункты по алфавиту
Микрорайоны Долгопрудного
Исчезнувшие населённые пункты Московской области